Isla Bella steht für
Isla Bella (Schiff)
Isla-Bella-Tunnel, Schweiz